Gigante — em inglês, giant
Giant (filme)
Giant Records
Giants: Citizen Kabuto

Desporto 
New York Giants
San Francisco Giants
Vancouver Giants

Empresas 
Giant (empresa) — fabricante de biciletas

Desambiguações de esportes